Loja steht für:
 Loja (Gattung), Heuschrecken
 Loja (Gerichtsbezirk), Gerichtsbezirk in Spanien

geographisch:
 Loja (Ecuador), Stadt in Süd-Ecuador
 Loja (Hiiumaa), Ort in Estland
 Loja (Lettland), Ortschaft nördlich von Riga
 Loja (Spanien), Stadt in der Provinz Granada
 Loja (Gemeinde Persenbeug-Gottsdorf), Katastralgemeinde in Niederösterreich
 Loja (Comarca), Comarca in der Provinz Granada, Spanien
 Provinz Loja, Provinz in Ecuador

Loja ist der Familienname folgender Personen:
 Gerardo Miguel Nieves Loja (* 1963), ecuadorianischer Geistlicher, Weihbischof in Guayaquil
 Hadschi Loja (1834–1887), bosnisch-moslemischer Bandenführer und Aufständischer
 Maria Loja (1890–1953), deutsche Schauspielerin und Hörspielsprecherin

Siehe auch:
 Loja-Kapelle (in Sulzberg)
 Loja Dschirga (Versammlung in Afghanistan, Usbekistan, Turkmenistan, Mongolei)
 Nueva Loja (Stadt in Ecuador)
 Loya (Begriffsklärung)